Госавианадзор:
Госавианадзор, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Государственная комиссия по надзору за безопасностью полётов воздушных судов при правительстве СССР (Госавианадзор СССР)